Nintendo Land (ニンテンドー ランド Nintendo Rando?) É um jogo de videogame desenvolvido pela Nintendo para o Wii U. O jogo é uma atmosfera de parque de carnaval/tema, se destinando a servir como a principal manifestação da funcionalidade do Wii U, junto com o seu Wii U GamePad-in, da mesma maneira o Wii Sports demonstrou a funcionalidade do Wii e do Wii Remote. Nintendo Land apresenta 12 minigames diferentes com base em franquias, alguns vários da Nintendo de que suportam até cinco jogadores, com quatro pessoas usando o Wii Remote e o Nunchuk; e uma usando o GamePad. O jogo foi lançado com o lançamento do console na América do Norte em 18 de novembro de 2012; e também foi lançado na Europa em 30 de novembro de 2012 e no Japão em 8 de dezembro de 2012, sendo um pacote em jogo de disco com os pacotes de Luxo Premium do console na América do Norte e Europa. 

Jogos eletrônicos crossover
Jogos exclusivos para Wii U